Хабарище () — село на Украине, находится в Ратновском районе Волынской области.

Код КОАТУУ — 0724283904. Население по переписи 2001 года составляет 97 человек. Почтовый индекс — 44121. Телефонный код — 3366. Занимает площадь 0,554 км².

История. Местные жители говорят что предположительно история начинается с момента отмены крепостного права в России 1861 года. Первым или одним из первых жителей этих мест был человек, предположительно свободный крестьянин по имени Михаил. С течением времени, когда в эти места стали приходить другие люди и появилась деревня, ее стали называть МИХАЛИН (МИХАЛИНО). В свидетельствах о рождении детей в 1930х годов еще было указано МИХАЛИН(МИХАЛИНО). С 1921 по 1939 западная украина была под польской властью, и земля принадлежала польским помещикам-панам( Западная Украина в составе Польши (1921—1939)#Волынь и Полесье ).  В какой то период одному из приезжих панов очень понравилась красота этих мест, что другой пан владелец этой земли, решил сделать другому подарок (хабар). После этого в документах и на карте до настоящего времени, упоминается название Хабарище.

Адрес местного совета 
44120, Волынская область, Ратновский р-н, с.Залухов

Ссылки 
 Хабарище на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Ратновского района